McVille bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McVille (Alabama)
 McVille (Indiana)
 McVille (Mississippi)
 McVille (North Dakota)
 McVille (Pennsylvania)